Уэ́бстер (Ве́бстер) () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Вебстер, Августа (1837—1894) — английская писательница. 
 Вебстер, Августин (ум. 1531) — святой Римско-Католической Церкви, монах.
 Уэбстер, Адам (род. 1995) — английский футболист.
 Уэбстер, Алекс (род. 1969) — американский музыкант.
 Уэбстер, Бен (1909—1973) — американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист.
 Уэбстер, Бриттани (род. 1987) — канадская лыжница.
 Вебстер, Виктор (род. 1973) — канадский киноактёр.
  (1875—1932) — американский писатель.
 Вебстер, Джин (настоящее имя Алиса Джейн Чандлер Вебстер; 1876—1916) — американская писательница.
 Уэбстер, Джон (1578—1634) — английский драматург.
 Уэбстер, Дэвид (1944—1989) — южноафриканский антрополог и борец с апартеидом.
 Уэбстер, Дэниел (1782—1852) — американский политический деятель.
  (1821—1844) — английская балерина.
 Уэбстер, Колин (1932—2001) — валлийский футболист.
 Уэбстер, Марвин (1952—2009) — американский профессиональный баскетболист.
 Уэбстер, Маргарет (1905—1972) — американская театральная актриса и режиссёр.
 Уэбстер, Марк (род. 1990) — австралийский фигурист.
 Уэбстер, Марк (род. 1983) — валлийский дартсмен.
 Уэбстер, Мартелл (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Вебстер, Мэри Энн (1874—1933) — гражданка Великобритании, имевшая в начале 20 века титул самой уродливой женщины в мире.
 Уэбстер, Ноа (1758—1843) — американский лексикограф, языковед, составитель «Американского словаря английского языка».
 Уэбстер, Пол (род. 1975) — канадский кёрлингист и тренер.
 Уэбстер, Пол (род. 1950) — британский кинопродюсер.
 Уэбстер, Пол Фрэнсис (1907—1984) американский поэт-песенник.
 Вебстер, Ричард (1842—1915) — британский политический и государственный деятель.
 Вебстер, Роберт Гордон (род. 1932) — американский и новозеландский учёный, специалист по гриппу.
 Уэбстер, Рэй (1937—2020) — американский бейсболист.
 Уэбстер, Уильям (род. 1924) — американский государственный деятель, директор ФБР (1978—1987), директор ЦРУ (1987—1991).
 Уэбстер, Фрэнк (род. 1950) — британский социолог.
 Уэбстер, Чарльз Кингсли (1886—1961) — британский историк, президент Британской академии (1950—1954).
  (род. 1982) — шотландский футболист.

Топоним 
 Уэбстер — список округов Соединённых Штатов Америки.